Marta Traba (1930-83) – argentyńska pisarka i historyk sztuki
 Robert Traba (1958-) – polski historyk, politolog, działacz społeczny i kulturoznawca

Zobacz też 
 Traby
 Trąba